xwl – codice ISO 639-3 della lingua wester xwla gbe